Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2005 – piętnasta edycja tego międzynarodowego turnieju piłkarskiego, odbywającego się w Holandii od 10 czerwca do 2 lipca 2005. Mecze rozgrywane były na boiskach w sześciu miastach: Doetinchem, Emmen, Enschede, Kerkrade, Tilburg i Utrecht. Mecz finałowy został rozegrany w mieście Utrecht.

W turnieju uczestniczyło 24 młodzieżowych reprezentacji z sześciu konfederacji. Holandia zakwalifikowała się automatycznie jako gospodarz turnieju.

Stadiony

Uczestnicy 
23 drużyny zakwalifikowały się do młodzieżowych mistrzostw świata. Holandia jako gospodarz uczestniczyła w turnieju bez kwalifikacji.

Składy 
Lista składów drużyn

Faza grupowa 
24 drużyny zostały porozdzielane do 6 grup po 4 drużyny każda. W grupach drużyny grają systemem kołowym. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz cztery najlepsze zespoły, które zajęły trzecie miejsca awansowały do 1/8 finału.

 Legenda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Drużyny z trzecich miejsc 
Ranking drużyn, które zajęły trzecie miejsce w grupie. Cztery najlepsze awansowały do fazy pucharowej.

Faza pucharowa

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Najlepsi strzelcy 
6 goli
  Lionel Messi

5 goli
  Fernando Llorente
  Ołeksandr Alijew

4 gole
  Graziano Pellè
  David Silva

3 gole
  Pablo Zabaleta
  Chen Tao
  Mouhcine Iajour
  Chinedu Ogbuke

2 gole

  Rafinha
  Renato
  José Fuenzalida
  Ricardo Parada
  Radamel Falcao
  Freddy Guarín
  Nicky Adler
  Marvin Matip
  Daniele Galloppa
  Tarik Bendamou
  Ryan Babel
  Hedwiges Maduro
  Taye Taiwo
  Juanfran
  Robusté
  Gökhan Güleç
  Sezer Öztürk

Linki zewnętrzne 
 
 

2005
2005 w piłce nożnej
2005 w Holandii
Piłka nożna w Holandii
Sport w Enschede
Sport w Tilburgu
Sport w Utrechcie
Doetinchem